Сливно може бити:

 Сливно (Бреза), насељено мјесто у општини Бреза, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сливно (општина), општина у Дубровачко-неретванској жупанији, Република Хрватска
 Сливно (Руновићи), насељено мјесто у општини Руновићи, Република Хрватска
 Сливно (Шибеник), насељено мјесто града Шибеника, Далмација, Република Хрватска
 Сливно Равно, насељено мјесто у општини Сливно, Република Хрватска